I detentori del titolo erano Katarina Srebotnik e Daniel Nestor. Questi ultimi hanno deciso di partecipare ma divisi: Katarina Srebotnik ha giocato con Nenad Zimonjić mentre Daniel Nestor doveva partecipare con Marija Kirilenko che è stata costretta al ritiro per un infortunio subito durante il terzo turno del singolare femminile. Katarina Srebotnik nel secondo turno del doppio femminile si è infortunata e quindi ha dovuto rinunciare alla difesa del titolo.
I campioni sono stati Horia Tecău e Bethanie Mattek-Sands.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Mike Bryan (primo turno)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (ritirati)
  Marija Kirilenko /  Daniel Nestor (ritirati)
  Lisa Raymond /  Rohan Bopanna (quarti di finale)

  Elena Vesnina /  Leander Paes (finale) 
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (semifinale) 
  Andrea Hlaváčková /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Horia Tecău (campioni)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012